El paral·lel 53º nord és una línia de latitud que es troba a 53 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 53° de latitud nord, un grau de longitud equival a  67,137 km; la longitud total del paral·lel és de 24.169 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.875 km i a 4.127 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 53º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 12.085 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 8.254 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 16 hores i 56 minuts a l'estiu, i 7 hores i 34 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich  (just a l'oest de Boston a Lincolnshire, Anglaterra) i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 53º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| 
! scope="row" | 
| Anglaterra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Texel (província d'Holanda Septentrional)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Wadden
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Província de Frísia, Drenthe i Groningen
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 10 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 7 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 12 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 18 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 15 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del llac Baikal
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior  Heilongjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Tartària
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – Illa Attu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – Illa Kagamil
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Umnak, Alaska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - Hibben Island, Moresby Island i Louise Island
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret d'Hecate
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - Estevan Group, illa Campania, illa Princess Royal i el continent Alberta Saskatchewan Manitoba - Passa a través de llac Winnipegosis i llac Winnipeg Ontàrio Nunavut – illa Akimiski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de James
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quebec Terranova i Labrador Quebec - Per uns 10 km Terranova i Labrador
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|comtat de Clarecomtat de GalwayLough Dergcomtat de Tipperarycomtat d'Offalycomtat de Laoiscomtat de Kildare (inclosa Athy a )comtat de Wicklow
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Irlanda
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Gal·les Anglaterra - Passa a través de Stoke-on-Trent
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 52º nord
 Paral·lel 54º nord

Referències 

Línies de latitud